Csehország
 Heřmanice, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Heřmanice, település a Libereci járásban
 Heřmanice, település a Náchodi járásban
 Heřmanice u Oder, település a Nový Jičín-i járásban
 České Heřmanice, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Dolní Heřmanice, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Heřmanice, Králíky településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Heřmanice, Nová Paka településrésze a Jičíni járásban
 Heřmanice, Ostrava településrésze az Ostrava járásban
 Heřmanice, megszűnt településrésze a Dukovanyi Atomerőműhelyén a Třebíči járásban
 Heřmanice, Starý Jičín településrésze a Nový Jičín-i járásban
 Heřmanice, Žandov településrésze a Česká Lípa-i járásban
 Heřmanice v Podještědí, Jablonné v Podještědí településrésze a Česká Lípa-i járásban